Административный округ () в современной Германии (ФРГ) объединяет несколько районов и приравненных к ним городов (районных городов), также ниже представлены административные округа Германской империи, Веймарской республики и Нацистской Германии. 

Административные округа существуют не во всех землях (государствах) федерации:
 Баден-Вюртемберг — 4 административных округа (с 1973 года):
 Фрайбург (Freiburg)
 Карлсруэ (Karlsruhe)
 Штутгарт (Stuttgart)
 Тюбинген (Tübingen)
 Бавария — 7 административных округов (с 1972 года):
 Верхняя Бавария (Oberbayern)
 Нижняя Бавария (Niederbayern)
 Верхняя Франкония (Oberfranken)
 Средняя Франкония (Mittelfranken)
 Нижняя Франкония (Unterfranken)
 Верхний Пфальц (Oberpfalz)
 Швабия (Schwaben)
 Гессен — 3 административных округа (с 1981 года):
 Дармштадт (Darmstadt)
 Гиссен (Gießen)
 Кассель (Kassel)
 Северный Рейн-Вестфалия —  5 административных округов (с 1972 года):
 Арнсберг (Arnsberg)
 Детмольд (Detmold)
 Дюссельдорф (Düsseldorf)
 Кёльн (Köln)
 Мюнстер (Münster)

В следующих землях существовали ныне упразднённые административные округа:
 Рейнланд-Пфальц — 3 административных округа (с 1968 года до 1999 года):
 Кобленц (Koblenz) 
 Рейнгессен-Пфальц (Rheinhessen-Pfalz)
 Трир (Trier)
 Саксония-Анхальт — 3 административных округа (с 1991 года до 2003 года):
 Галле (Halle)
 Дессау (Dessau) 
 Магдебург (Magdeburg)
 Нижняя Саксония — 4 административных округа (с 1978 года до 2004 года):
 Брауншвейг (Braunschweig)
 Везер-Эмс (Weser-Ems)
 Ганновер (Hannover)
 Люнебург (Lüneburg)
 Саксония — 3 административных округа (с 1991 года до 2008 года):
 Хемниц (Chemnitz)
 Дрезден (Dresden)
 Лейпциг (Leipzig)
 Саксония — 3 дирекционных округа (, с 1 августа 2008 года до 1 марта 2012 года), объединённые в 2012 году в единую земельную дирекцию Саксонии (), включающую три соответствующих отдела ():
 Хемниц (Chemnitz)
 Дрезден (Dresden)
 Лейпциг (Leipzig)



Административные округа Второго рейха, Веймарской республики, Третьего рейха и Оккупированной Германии

Административные округа Пруссии 

Созданы в 1815 году. После ликвидации Пруссии после окончания Второй мировой войны на землях возникших на месте Пруссии стали упраздняться, а в некоторых случаях реорганизовываться.

Административные округа отсортированы по провинциям Пруссии.
 Восточная Пруссия (столица — Кёнигсберг) включала административные округа:
 Кёнигсберг
 Алленштайн
 Гумбиннен
 Западная Пруссия (1919—1939)
 Цихенау (1939—1945)
 Западная Пруссия (столица — Мариенвердер) (до 1919 года) включала административные округа:
 Данциг (до 1919 года)
 Мариенвердер (до 1919 года)
 Силезия (столица — Бреслау) (до 1919 года) включала административные округа:
 Бреслау
 Лигниц
 Оппельн
 Нижняя Силезия (столица — Бреслау) (до 1919 и в 1939—1941 годы — провинция Силезия) включала административные округа:
 Лигниц
 Бреслау
 Верхняя Силезия (столица — Оппельн) (до 1919 и в 1939—1941 годы — провинция Силезия) включала административные округа:
 Оппельн
 Каттовиц (1939—1945)
 Позен (до 1919 года) включал административные округа:
 Позен (до 1919 года)
 Бромберг (до 1919 года)
 Померания включала административные округа:
 Кёслин
 Штральзунд (до 1932 года)
 Штеттин
 Бранденбург включал административные округа:
 Франкфурт
 Потсдам
 Саксония включала административные округа:
 Эрфурт (примерно соответствует административному округу Дессау)
 Магдебург
 Мерзебург (примерно соответствует административному округу Галле)
 Ганновер включал административные округа:
 Ганновер
 Аурих (примерно соответствует северной части административного округа Везер-Эрмс)
 Хильдесхайм (примерно соответствует административному округу Брауншвейг)
 Люнебург
 Оснабрюк (примерно соответствует северной части административного округа Везер-Эрмс)
 Штаде (примерно соответствует западной части административного округа Люнебург)
 Вестфалия включала административные округа:
 Мюнстер
 Арнсберг
 Минден (примерно соответствует административному округу Детмольд)
 Рейнская провинция включала административные округа:
 Аахен
 Трир
 Кобленц
 Дюссельдорф
 Кёльн
 Зигмаринген
 Гессен-Нассау включал административные округа:
 Кассель
 Висбаден

Административные округа бывших провинций Пруссии.

В 1944 году после раздела провинции Саксония на провинции Магдебург (бывший административный округ Магдебург) и Галле-Мерзебург (бывший административный округ Мерзебург), положение административного округ Эрфурт, оставалось неопределённым, до присоединения в 1945 году к Тюрингии. После объединения провинций Магдебург, Галле-Мерзебург и Анхальта в землю Саксония-Анхальт были образованы административные округа:
 Галле (бывший административный округ Мерзебург)
 Магдебург (бывшая провинция Магдебург)
 Дессау (бывший Анхальт)

После объединения Ганновера с Ольденбургом, Брауншвейгом и Шаумбург-Липпе к прежним административным округам Ганновера были добавлены ещё два — Брауншвейг и Ольденбург (Шаумбург-Липпе вошёл в Нижнюю Саксонию в качестве Района Шаубург-Липпе).

Административные округа Нижней Саксонии в 1946—1972 гг:
 Аурих
 Брауншвейг
 Ганновер
 Хильдесхайм
 Люнебург
 Ольденбург
 Оснабрюк
 Штаде

После разделения Рейнской провинции на северную и южную части и объединения северной части с Вестфалией и Липпе, административный округ Минден был объединён с Липпе в административный округ Минден-Липпе (сама Липпе вошла в качестве двух районов — Детмольт и Лемго, созданных ещё в 1932 году вместо прежнего деления на амты, в 1972 году объединены в район Липпе), после объединения южной части Рейнской провинции с Пфальцем, Рейнгессеном и части административного округа Висбаден, были образованы административные округа Пфальц, Рейнгессен и Монтабаур (из части административного округа Висбаден).

В 1944 году Гессен-Нассау была разделена на провинции Кургессен (бывший административный округ Кассель) и Нассау (бывший административный округ Висбаден), после чего прежние административные округа прекратили существование. После объединения Гессен-Нассау и Гессен-Дармштадта к прежним административным округам Гессен-Нассау был добавлен ещё один — Дармштадт:
 Висбаден
 Кассель
 Дармштадт

В 1952 году административные округа Саксонии-Анхальт и Бранденбурга были упразднены. В 1968 году административные округа Гессена были упразднены, но в 1981 году были созданы другие. В 1968 году Пфальц, Рейнсгессен и Мотабаур были объединены в Рейнсгессен-Пфальц. В 1972 году административный округ Аахен был присоединён к административному округ Кёльн, административный округ Минден-Липпе был переименован в Липпе, административные округа Нижней Саксонии были упразднены, но в 1978 году восстановлены, при этом административные округа Ольденбург, Аурих и Оснабрюк были объединены в Везер-Эмс; Хильдесхайм был присоединён к Брауншвейгу, Штаде к Люнебургу. В 1991 году были восстановлены административные округа Саксонии-Анхальт. В 1999 году были упразднены административные округа Рейнланд-Пфальца, в 2003 году — Саксонии-Анхальт, а в 2004 году — Нижней Саксонии.

Земельные комиссарские округа в Бадене и районы в Вюртемберге 
Земельные комиссарские округа Бадена соответствовали административным округам Пруссии в 1864—1945 гг.
 Фрайбург
 Карлсруэ
 Констанц
 Мангейм

Районы в Вюртемберге соответствовали  административным округам Пруссии
 Дунайский район 
 Ягстский район 
 Неккарский район
 Шварцвальдский район

В 1945 году земельные комиссарские округа Бадена Карлсруэ и Мангейм, Неккарский и Ягстский районы Вюртемберга были объединены в землю Вюртемберг-Баден, Дунайский и Шварцвальдский районы Вюртемберга и административный округ Зигмаринген Пруссии были объединены в землю Вюртемберг-Гогенцоллерн, в 1952 году Баден, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн были объединены в землю Баден-Вюртемберг, в рамках которой были образованы административные округа Северный Баден, Южный Баден, Северный Вюртемберг и Южный Вюртемберг-Гогенцоллерн, в 1973 году они были переименованы в административные округа Карлсруэ, Фрайбург, Штутгарт и Тюбинген соответственно.

Крейсгауптманнства в Саксонии 
Крейсгауптманнства в Саксонии соответствовали административным округам Пруссии в 1835—1939 гг. В 1939 году были заменены административными округами.
 Баутцен (в 1932 г. объединено с Дрезденом в Дрезден-Баутцен)
 Дрезден
 Лейпциг
 Цвиккау
 Хемниц (создано в 1900 г.)

В 1946 году административный округ Цвиккау был присоединён к административному округ Хемниц. В 1952 году после раздела Саксонии на округа Дрезден, Лейпциг и Хемниц административные округа Саксонии были упразднены, но в 1991 году они были восстановлены, а в 2008 году реорганизованы в одноимённые дирекционные округа (direktionsbezirk).

Округа Эльзасс-Лотарингии 
 Верхний Эльзасс
 Нижний Эльзасс
 Лотарингия

Административные округа рейхсгау (1938—1945) 
 Данциг-Западная Пруссия (центр — Данциг)
 Данциг
 Бромберг
 Мариенвердер
 Вартеланд (центр — Позен)
 Позен
 Гогензальца
 Калиш (с 1941 года — Лицманштадт)
 Судетенланд (центр — Рейхенберг)
 Эгер
 Ауссиг
 Троппау

Примечания